«Оно приходит ночью» () — американский фильм ужасов, снятый Треем Эдвардом Шульцем. Мировая премьера кинокартины состоялась 29 апреля 2017 года на кинофестивале Overlook, а российская — 24 августа 2017 года.

Фильм рассказывает о семье, которая, спасаясь от неизвестной эпидемии, живёт глубоко в лесу, однако из-за незваных гостей их хрупкой безопасности приходит конец.

Сюжет 

В доме в лесной глуши живёт семья, состоящая из супругов Пола и Сары и их сына-подростка Трэвиса. Пожилой отец Сары Бад умирает, становясь жертвой болезни наподобие чумы. Надев респираторы, Пол и Трэвис сжигают тело Бада в лесу. По всей видимости, опасаясь свирепствующей вокруг эпидемии, они ведут себя очень осторожно, выходя наружу только днём и не поодиночке и тщательно закрываясь на две двери ночью.

Однажды, услышав шум на первом этаже дома, семья обнаруживает там мужчину, который утверждает, что был уверен, что в доме никто не живёт, и он только искал еду и воду для своей семьи, которую он оставил в заброшенной хижине за 80 миль отсюда. Пол связывает человека и привязывает его к дереву в лесу. Через сутки, убедившись, что у того нет признаков заражения, Пол допрашивает его и узнаёт, что человека зовут Уилл, у него есть жена Ким и маленький сын Эндрю и они уехали из города в начале эпидемии. С ними живут куры и две козы, однако у них подошли к концу запасы воды. После раздумий и совещания с Сарой Пол решает поехать с Уиллом к его семье и, если всё соответствует действительности, пригласить семью Уилла в свой дом, поскольку так будет легче выживать. Они отправляются на машине Пола. По дороге кто-то стреляет в машину и Пол отражает атаку, убивая двоих вооружённых мужчин. Уилл говорит Полу, что стоило сначала узнать, кто это и чего они хотели.

Уилл с семьёй переселяются к Полу, им выделяют отдельную комнату. Трэвис иногда подсматривает за семьёй Уилла через отверстие на чердаке. Всё идёт хорошо, хотя Пола что-то настораживает в общении с Уиллом: так, тот однажды говорит, что был единственным ребёнком в семье, хотя до этого упоминал, что укрывшись от эпидемии, они жили с братом. 

Однажды Стэнли, собака Трэвиса, начинает лаять, как будто увидев что-то в лесу. Она бежит и Трэвис гонится за ней, но пёс убегает и не возвращается. Как-то ночью Трэвис, которому иногда не спится, проходя по дому замечает Эндрю, который спит не в своей комнате. Он возвращает ребёнка в комнату, где спят его родители. Услышав шум внизу, он видит открытой красную дверь в коридоре, за которой кто-то есть. Он зовёт остальных, Пол и Уилл находят за дверью окровавленного и заражённого пса, которого пристреливают. Трэвис утверждает, что он видел дверь уже открытой, но кто мог её открыть? Подозрение Пола падает на Эндрю, хотя Уилл и Ким уверены, что тот едва смог бы дотянуться до задвижки.

Опасаясь, что контактировавший с псом мог заразиться, Пол предлагает двум семьям некоторое время не общаться и быть в своих комнатах. Наутро через чердак Трэвис слышит, что Эндрю плачет, и Уилл говорит Ким, что им надо уехать из этого дома. Узнав об этом, Пол решает, что Эндрю заразился. Он в респираторе входит в комнату Уилла и просит показать ему Эндрю, но Уилл и Ким отказываются. Уилл наставляет на Пола пистолет и просит выпустить их, чтобы они уехали. Сара наставляет на Уилла ружьё и заставляет его бросить пистолет. Все выходят на улицу. Там Уилл выбивает оружие из рук Пола и начинает избивать его, а Сара стреляет в Уилла из ружья. Ким с Эндрю на руках убегает, и Пол стреляет в них, сначала случайно убивая мальчика, а затем безутешную Ким. Уилл умирает от ран. Трэвис чувствует себя хуже и бежит в дом.

В последних кадрах фильма Сара склоняется над умирающим от заражения Трэвисом, а затем Пол и Сара, после захоронения сына, с внешними признаками заражения, сидят за столом и смотрят друг на друга пустыми, потерянными глазами.

В ролях

Критика 
Фильм получил восторженные отзывы от кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes кинолента имеет рейтинг 89 % на основе 194 рецензий со средним баллом 7,4/10. На Metacritic фильм получил 78 баллов из 100 на основе 42 рецензий, что считается по большей части восторженным приёмом.

Примечания

Ссылки 

Фильмы 2017 года
Фильмы ужасов 2017 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов США
Фильмы-триллеры США
Апокалиптические фильмы
Фильмы про вирусы
Фильмы Трея Эдварда Шульца
Фильмы A24